Poinar kan som auktorsförkortning betyda:

 George O. Poinar, Jr.
 George Orlo Poinar

Robotskapade auktorsförkortningar